Delstater